Хораса́ни (), аль-Хураса́ни () — нисба, часть арабского имени указывающая на происхождение из региона Хорасан (Иран).
 Абу Муслим аль-Хурасани (700—755) — вождь хорасанского восстания, которое свергло с престола Арабского халифата Омейядов и привело к власти Аббасидов.
 Муканна аль-Хурасани — хорасанский проповедник, предводитель сектантского течения и восстания против Аббасидов, которое в правление халифа аль-Махди (775—785 гг.) охватило весь Мавераннахр.
 Саид ибн Мансур аль-Хурасани (ум. в 842 году) — хафиз, имам, толкователь Корана, хадисовед, автор Сунана.
 Нурбахш Хорасани (1392—1464) — суфийский шейх и поэт, основатель суфийского ордена Нурбахшия.
 Хатифи Харджирди (Хурасани) (1454–1521) — персидский поэт конца правления династии Тимуридов и начала эпохи Сефевидов и племянник поэта Джами.
 Мохаммад Казем Хорасани (1839—1911) — шиитский богослов, марджа-е таклид, философ, политик.
 Вахид Хорасани (род. в 1924) — влиятельный шиитский богослов и марджа-е таклид.